św. Józef z Nazaretu
 św. Józef z Arymatei
 św. Józef Anchieta (1534-1597) – jezuita, misjonarz
 św. Józef z Leonessy (1556-1612) – włoski kapucyn, misjonarz
 św. Józef z Kupertynu (1603-1663) – włoski franciszkanin, mistyk
 św. Józef Maria Tomasi (1649-1713) – włoski kardynał
 św. Józef Oriol (1650-1702) – kataloński ksiądz
 św. Józef Pignatelli (1737-1811) – włoski kapłan i jezuita, odnowiciel Towarzystwa Jezusowego
 św. Józef Zhang Dapeng (1754-1815) – chiński katechista, męczennik
 św. Józef Hoàng Lương Cảnh (ok. 1763-1838) – wietnamski katechista, tercjarz dominikański, męczennik
 św. Józef Đỗ Quang Hiển (ok. 1765-1840) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Józef Yuan Zaide (1766-1817) – chiński ksiądz, męczennik
 św. Józef Fernández (1775-1838) – hiszpański dominikanin, misjonarz, męczennik
 św. Józef Nguyễn Đình Uyển (ok. 1775-1838) – wietnamski katechista, tercjarz dominikański, męczennik
 św. Józef Chang Sŏng-jib (1786-1839) – męczennik koreański
 św. Józef Benedykt Cottolengo (1786-1842) – włoski prezbiter
 św. Józef Đặng Đình Viên (ok. 1787-1838) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Józef Nguyễn Văn Lựu (ok. 1790-1854) – wietnamski katechista, męczennik
 św. Józef Nguyễn Đình Nghi (ok. 1793-1840) – wietnamski ksiądz, męczennik
 św. Józef Phạm Trọng Tả (ok. 1800-1859) – wietnamski tercjarz dominikański, męczennik
 św. Józef Marchand (1803-1835) – francuski misjonarz, męczennik
 św. Józef Chang Chu-gi (1803-1866) – koreański ksiądz, męczennik
 św. Józef Im Ch'i-p'ek (1804-1846) – męczennik koreański
 św. Józef Cafasso (1811-1860) – włoski prezbiter, rektor Instytutu św. Franciszka w Turynie
 św. Józef Tuân (ok. 1811 lub 1821-1861) – wietnamski dominikanin, męczennik
 św. Józef Díaz Sanjurjo (1818-1858) – hiszpański dominikanin, misjonarz, biskup, męczennik
 św. Józef Sampedro (1821-1858) – hiszpański dominikanin, misjonarz, biskup, męczennik
 św. Józef Trần Văn Tuấn (ok. 1824-1862) – męczennik wietnamski
 św. Józef Lê Đăng Thị (ok. 1825-1860) – męczennik wietnamski
 św. Józef Zhang Wenlan (1831-1861) – chiński seminarzysta, męczennik
 św. Józef Nguyễn Duy Khang (ok. 1832-1861) – wietnamski katechista, tercjarz dominikański, męczennik
 św. Józef Wang Yumei (1832-1900) – męczennik chiński
 św. Józef Manyanet i Vives (1833-1901) – włoski ksiądz, założyciel zgromadzeń zakonnych
 św. Józef Han Wŏn-sŏ (1836-1866) – męczennik koreański
 św. Józef Ma Taishun (1840-1900) – męczennik chiński
 św. Józef Gabriel Brochero (1840-1914) – argentyński ksiądz, tercjarz dominikański
 św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) – biskup przemyski
 św. Józef Túc (ok. 1843-1862) – męczennik wietnamski
 św. Józef Marello (1844-1895) – włoski biskup
 św. Józef Cho Yun-ho (1848-1866) – męczennik koreański
 św. Józef Maria de Yermo y Parres (1851-1904) – meksykański biskup
 św. Józef Freinademetz (1852-1908) – włoski werbista, misjonarz
 św. Józef Yuan Gengyin (1853-1900) – męczennik chiński
 św. Józef Bilczewski (1860-1923) – arcybiskup lwowski
 św. Józef Wang Kuiju (1863-1900) – męczennik chiński
 św. Józef Maria Rubio Peralta (1864-1929) – hiszpański jezuita
 św. Józef Izabel Flores Varela (1866-1927) – meksykański ksiądz, męczennik
 św. Józef Gambaro (1869-1900) – włoski franciszkanin, misjonarz, męczennik
 św. Józef Moscati (1880-1927) – włoski lekarz
 św. Józef Maria de Yermo y Parres (1888-1927) – meksykański ksiądz, męczennik
 św. Józef Sánchez del Río (1913-1928) – meksykański męczennik

Zobacz też: 
 Błogosławiony Józef – ujednoznacznienie
 Józef (postać biblijna)
 Józef – ujednoznacznienie